Хью Мо́рган ():
 Морган, Хью (музыкант) (род. 1968) — американский музыкант, фронтмен группы Fun Lovin’ Criminals.
 Морган, Хью (1869) (1869—1930) — шотландский футболист.
 Морган, Хью (1875) (1875—19??) — шотландский футболист.